City Theater (bioscoopketen), een voormalige Nederlandse bioscoopketen
 City Theater (gebouw in Amsterdam), een bioscoop aan het Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam sinds 1935.
 City Theater (Den Haag), een bioscoop in Den Haag.
 City Theather (Haarlem), een voormalige bioscoop in Haarlem van ±1945 tot 1985, vanaf 1955 Studio Theather geheten
 City Theater (Venlo), een voormalige bioscoop in Venlo van 1907 tot ±2000.
 City Theater, een bioscoop in Hilversum, IJmuiden, Roosendaal, Schijndel en Steenwijk.
 City Theater, een voormalige bioscoop in Delfzijl, van 1911 tot 1992.
 City Theater, een voormalige bioscoop in Groningen, van 1974 tot 1995.
 City Theater (Maine), een theater in Biddeford, Maine, VS.

Gezelschappen
 City Theater Company (Austin), een theatergezelschap in Austin, Texas, VS.
 City Theater Company (Maine), een theatergezelschap in Wilmington, Delaware, VS.
 Oklahoma City Theatre Company, een theatergezelschap in Oklahoma.

Zaken
 Diverse City Theater Company, een stichting ter bevordering van multicultureel theater opgericht te New York in 2003.
 New York City Theatre, een periodieke gids met aankondigingen van theatershows in New York sinds 2003.